Treadaway ist der Familienname folgender Personen
 John Treadaway (1914–1993), britischer Boxer
 Harry Treadaway (* 1984) britischer Schauspieler
 Luke Treadaway (* 1984), britischer Schauspieler
 Ray Treadaway (1907–1935), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Treadway